Entobdella är ett släkte av plattmaskar. Entobdella ingår i familjen Capsalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Entobdella